Potoczek (gromada w powiecie janowskim) (kraśnicki/janowski)
 Gromada Potoczek (powiat zamojski, 1954-1959)
 Gromada Potoczek (powiat zamojski, 1962-1972)